Rafa est un diminutif de Rafael. Il peut désigner :

Patronymie 

 Ahmed Rafa (1906-1998), général français
 Jean Rafa (1910-1998), chanteur, compositeur et fantaisiste français
 Juan Rafa (1908-1974), footballeur espagnol

Pseudonyme 

 Rafa Silva (1993-), footballeur portugais.
 Rafa Soares (1995-), footballeur portugais.

Bataille 
 Bataille de Rafa